Aceasta este lista celor 201 de comune din departamentul  Haute-Vienne , din Franța.

 (CAL) Communauté d'agglomération Limoges Métropole, creată în 2003.

Haute-Vienne